Quintus Caecilius Metellus är ett namn som burits av flera romare:

* Quintus Caecilius Metellus (konsul 206 f.Kr.), romersk politiker
 Quintus Caecilius Metellus Balearicus,  romersk politiker, konsul 123 f.Kr., censor 120 f.Kr.
 Quintus Caecilius Metellus Celer (död 59 f.Kr.), romersk politiker, konsul 60 f.Kr.
 Quintus Caecilius Metellus Creticus (död 54 f.Kr.), romersk politiker, konsul 69 f.Kr.
 Quintus Caecilius Metellus Creticus Silanus (död tidigast 17 e.Kr.), romersk politiker, konsul 7 e.Kr.
 Quintus Caecilius Metellus Macedonicus (död 115 f.Kr.), romersk politiker, konsul 143 f.Kr., censor 131 f.Kr.
 
 Quintus Caecilius Metellus Numidicus (död 91 f.Kr.), romersk politiker och fältherre, konsul 109 f.Kr., censor 102 f.Kr.
 Quintus Caecilius Metellus Pius (död 63 f.Kr.), romersk politiker och fältherre, konsul 80 f.Kr.
 Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio (död 46 f.Kr.), romersk politiker och fältherre, konsul 52 f.Kr.